«Сибирь» — газета:
 «Сибирь» — газета, издававшаяся в Иркутске в 1873—1887 годах.
 «Сибирь» — газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге в 1897—1898 годах.
 «Сибирь» — газета, издававшаяся в Красноярске в 1906—1907 годах.
 «Сибирь» — газета, издававшаяся в Иркутске в 1906—1918 годах. См. также 
 Деловая Сибирь
 Новая Сибирь (газета)
 Советская Сибирь (газета)
 Молодость Сибири

 Примечания